Phyllodromus est un synonyme attribué à deux genres :
 Phyllodromus Jiménez de la Espada, 1875 synonyme de Hyloxalus Jiménez de la Espada, 1870
 Phyllodromus De Leon, 1959 nec Jiménez de la Espada, 1875 synonyme de Leonacarus Manzanilla, Garcia-Paris & Aponte, 2006

Phytoseiidae
Hyloxalinae
Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)